Léontopolis (la cité des lions) est un nom grec qui désigne :
 Léontopolis, capitale du  nome de Basse-Égypte
 Léontopolis (aujourd'hui Tell el-Yahoudieh), ville du  de Basse-Égypte

Il peut aussi se référer à :
 Bizana en Anatolie, Turquie
 Isaura Nova, en Isaurie, Turquie
 Nicephorium, en Syrie
 Zaliches, près de Sinope
Léontopolis, au-dessus de Sidon au Liban,d'après Strabon

Index égyptologique